Ле-Кабан:

 Ле-Кабан — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Ле-Кабан — коммуна во Франции, департамент Тарн.
 Ле-Кабан — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж